Auroux, commune française, située dans le département de la Lozère
 Denis Auroux, mathématicien français.
 Jean Auroux, homme politique français.
François Maurice Auroux, officier militaire français durant la Grande Guerre.
 Stéphane Auroux, coureur cycliste français.

Homonymie de patronyme